Together Again ist der Titel von:

Filmen

 Originaltitel des Spielfilms Modell wider Willen von Charles Vidor (1944)

Alben

 Together Again (Mungo-Jerry-Album), Album von Mungo Jerry
 Together Again (Buck-Owens-Album), Album von Buck Owens (1964)
 Together Again (Daniel-O’Donnell-Album), Album von Daniel O’Donnell und Mary Duff (2007)
 Together Again (The-Dubliners-Album) Album von The Dubliners (1979)
 Together Again (Jones-Wynette-Album), Album von George Jones und Tammy Wynette (1980)
 Together Again (Ball-Boe-Album), Album von Michael Ball und Alfie Boe (2017)
 Together Again (Ray-Charles-Album), Album von Ray Charles (1965)
 Together Again (The-Temptations-Album), Album von The Temptations (1987)
 Together Again (Bennett-Evans-Album), Jazzalbum von Tony Bennett und Bill Evans (1977)
 Together Again (Viklický-Mraz-Album), Jazzalbum von Emil Viklický und George Mraz (2014)
 Together Again! (Jackson-McDuff-Album), Jazzalbum von Willis Jackson und Jack McDuff (1965)
 Together Again!!!!, Jazzalbum von Howard McGhee und Teddy Edwards (1961)
 Together Again: For the First Time, Jazzalbum von Mel Tormé und der Buddy Rich Big Band (1978)
 Together Again: Live at the Montreux Jazz Festival '82, Jazzalbum des Modern Jazz Quartet (1982)
 Together Again (Guess-Who-Album), Album von The Guess Who (1984)
 Together Again, Again, Album von Willis Jackson und Jack McDuff (1966)

Liedern

 Together Again (Buck-Owens-Song), Lied von Buck Owens (1964)
 Together Again (Hank-Smith -Song), Lied von Hank Smith (1972)
 Together Again (Janet-Jackson-Song), Lied von Janet Jackson (1997)
 Together Again (NSYNC-Song), Lied von NSYNC (1997)
 Together Again (Mel Brooks), Lied von Mel Brooks aus dem Musical Young Frankenstein (2007)